Afscheider, in de rioleringstechniek
Zandvang, in een beek of waterloop